Az 1993–1994-es magyar női kézilabda-bajnokság a negyvenharmadik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Békéscsabai Előre KSE új neve Békéscsabai NKC lett.

Az Építők KC új neve Kőbányai KC lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 1995
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1993
Magyarnőikézilabdabajnokság
Magyarnőikézilabdabajnokság